Malagueño – municipalità dell'Argentina
Malagueño – abitanti di Málaga (Colombia)
Malagueño – abitanti di Málaga del Fresno